San Quentin State Prison, een gevangenis in Californië
San Quentin (1937), een film van Lloyd Bacon
San Quentin (1946), een film van Gordon Douglas
At San Quentin, een livealbum van Johnny Cash uit 1969
San Quentin (nummer), een nummer op dit album